Sprint žen na Mistrovství světa v biatlonu 2016 se konal v sobotu 5. března jako zahajovací ženský závod biatlonu v lyžařském středisku v Holmenkollenu. Zahájení sprintu proběhlo v 14:30 hodin středoevropského času. Závodu se zúčastnilo celkem 96 závodnic.

Obhájkyní titulu byla Marie Dorinová Habertová z Francie, jež si oproti předchozímu šampionátu pohoršila o jednu pozici.

Mistryní světa se stala domácí Norka Tiril Eckhoffová, pro kterou to byla už druhá medaile z tohoto šampionátu. Stříbro brala obhájkyně vítězství Marie Dorinová Habertová a z bronzu se radovala německá závodnice Laura Dahlmeierová, která uspěla i s jednou chybu na střelnici.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v biatlonu 2016